Harlem shake peut faire référence à : 
 Harlem shake, un mème internet ;
 Harlem shake, une danse créée dans les années 1980 ;
 Harlem shake, une chanson de Baauer ;
 , un groupe de musique américain.